Булычёво — топоним.

Россия 
 Булычёво — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Булычёво — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Булычёво — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Булычёво — село в Пронском районе Рязанской области.
 Булычёво — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Булычёво — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Булычёво — станция Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Булычевы (значения)
 Булычёв (значения)